

Ambito militare
 Operazione Condor – piano politico-militare statunitense attuato in America Latina a cavallo tra gli anni settanta e ottanta
 Condor – aereo da ricognizione e bombardiere tedesco della seconda guerra mondiale
 Condor – veicolo trasporto truppe
 Condor – missile argentino

Arte e cultura
 Condor – opera di Antônio Carlos Gomes
 Condor – personaggio della serie animata di Dragon Ball
 Condor – personaggio del fumetto Dampyr
 Condor – personaggio dei fumetti DC Comics
 Condor – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Condor – trasmissione radiofonica condotta da Luca Sofri e Matteo Bordone
 Condor – gruppo musicale bergamasco degli anni sessanta

Compagnie aeree 
 Aero Cóndor – compagnia aerea peruviana
 Condor Flugdienst – compagnia aerea tedesca
 Condor Syndikat – compagnia aerea tedesca
 Syndicato Condor – compagnia aerea brasiliana

Persone
 Condor – hacker statunitense
 Condor – allenatore ed ex calciatore italiano

Zoologia
 Condor – nome comune di due specie di uccelli appartenenti alla famiglia Cathartidae:
 Condor delle Ande (Vultur gryphus)
 Condor della California (Gymnogyps californianus)

Altro
 Condor – un software per la realizzazione di computer grid
 Condor – comune brasiliano dello Stato del Rio Grande do Sul
 Condor – motocicletta da competizione della Moto Guzzi
 Gossamer Condor – aeroplano a propulsione umana realizzato dalla ditta statunitense AeroVironment
 Condor – marca di elettrodomestici e cellulari algerina
 Condor – casa discografica italiana
Condor – serie televisiva statunitense